Mashū oder Mashu steht für:
 Mashū-See, Caldera-See in Japan
 (4126) Mashu, Asteroid des Hauptgürtels